Тучко́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Тучкова, Арина (собственно, Орина; упомин. в 1591) — кормилица царевича Дмитрия Углицкого, одна из фигурантов Угличского дела.
 Тучкова, Ирина Ивановна — дочь Ивана Борисовича Тучко, жена боярина Юрия Захаровича.
 Тучкова, Маргарита Михайловна (1781—1852) — инокиня Мелания, игуменья Мария, основательница Спасо-Бородинского монастыря.

См. также 
 (3803) Тучкова — астероид главного пояса.
 Тучкова набережная — бывшее название набережной Макарова в Санкт-Петербурге.